ATM eller atm kan syfta på:

 ATM Stengriftsgrottan – en maya-grotta i Belize, se Actun Tunichil Muknal
 ATM – en telekommunikationsstandard från ITU-T, se Asynchronous Transfer Mode (telekommunikation)
 ATM – IATA:s kod för en flygplats i Altamira, Brasilien, se Altamira (flygplats)
 ATM – en pornografisk inriktning, se Ass to mouth
 ATM – en automat Automated Teller Machine där man med uttagskort kan ta ut kontanter från ett bankkonto, se uttagsautomat
 atm – en enhet för gas- och ångtryck, se Atmosfär (tryckenhet)